Голополосов Борис Олександрович ( 1900 —  1983) — радянський художник-живописець.
 Голополосов Максим Сергійович ( 1991) — російський відеоблогер і оглядач, ведучий інтернет-шоу «+100500».
 Голополосов Юрій Олексійович ( 1972 —  2014) — український військовик, десантник, старший прапорщик Збройних сил України